Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1974 s'est disputée du 10 au .

Paulina Peisachov remporte le simple dames. En finale, elle bat Kate Latham, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Greer Stevens et Rowena Whitehouse.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Beckenham
 Saison 1974 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1974
Beckenham